Albin von Wentzky ist der Name folgender Personen:

* Albin von Wentzky (Landrat) (1804–1849), deutscher Landrat
 Albin von Wentzky (General) (1860–1917), deutscher General